Il doppio del torneo di tennis Brussels Indoor 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Heinz Günthardt e Balázs Taróczy che hanno battuto in finale Hans Simonsson e Mats Wilander 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Kevin Curren /  Steve Denton (semifinali)
 Sherwood Stewart /  Ferdi Taygan (primo turno)

 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (campioni)
 Hans Gildemeister /  Cássio Motta (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brussels Indoor 1983